El término Magnum puede referirse a los siguientes artículos:

•Magnum: paleta famosa de sabores

 magnum, nombre en inglés del grande del carpo (un hueso de la muñeca).
 magnum, denominación de una botella de vino de tamaño de 1,5 L.
 .357 Magnum, un tipo de munición para revólver.
 Magnum (1972-), una banda británica de rock melódico.
 Magnum (Sami Wolking, 1973-), bajista de la banda Naked Idol.
 Magnum P. I. (1980-1988) serie estadounidense de televisión protagonizada por Tom Selleck.
 Agencia Magnum, una agencia internacional de fotografía.
 Renault Magnum (1990-2013), un camión de la empresa francesa Renault.
 Magnum, un tipo de helado de la empresa Frigo.
Magnum (cartucho), un tipo de cartucho para armas de fuego.

Enlaces externos